Сен-Сорнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Сорнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Сорнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта